El municipio de Auburn (en inglés: Auburn Township) es un municipio ubicado en el condado de Crawford en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 795 habitantes y una densidad poblacional de 12,41 personas por km².

Geografía 
El municipio de Auburn se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 64.04 km², de la cual 63,74 km² corresponden a tierra firme y (0,48 %) 0,31 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 795 personas residiendo en el municipio de Auburn. La densidad de población era de 12,41 hab./km². De los 795 habitantes, el municipio de Auburn estaba compuesto por el 96,23 % blancos, el 1,01 % eran afroamericanos, el 0,38 % eran asiáticos y el 2,39 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 2,77 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Crawford (Ohio)